Babinek ist der Name von zwei Orten in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:

 Babinek (Banie), Ort in der Gmina Banie im Powiat Gryfino, deutsch Heinrichsdorf
 Babinek (Bielice), Ort in der Gmina Bielice im Powiat Pyrzyce, deutsch Klein Babbin